Список дипломатических представительств Республики Беларусь. Большинство дипломатических представительств Республики Беларусь находятся в странах СНГ и других европейских государствах. Это во многом обусловлено геополитическим положением страны. Тем не менее, Беларусь укрепляет и расширяет дальнюю «внешнеполитическую дугу» союзников и партнёров в азиатском, латиноамериканском, ближневосточном и африканском регионах, выводит сотрудничество с её опорными точками на уровень стратегического партнёрства. Список дипломатических представительств Республики Беларусь представлен по состоянию на октябрь 2021 года.

Европа 
  Вена (посольство)

  Баку (посольство)

  Ереван (посольство)
  Брюссель (посольство)
  София (посольство)
  Лондон (посольство)
  Будапешт (посольство)
  Берлин (посольство)
 Мюнхен (генеральное консульство)
  Мадрид (посольство)

  Рим (посольство)
  Рига (посольство)
 Даугавпилс (генеральное консульство)
  Вильнюс (посольство)

  Кишинёв (посольство)
  Гаага (посольство)
  Варшава (посольство)
 Белосток (генеральное консульство)
 Бяла-Подляска (консульство)

  Москва (посольство)
 Екатеринбург (отделение посольства)
 Казань (отделение посольства)
 Калининград (отделение посольства)
 Красноярск (отделение посольства)
 Нижний Новгород (отделение посольства)
 Новосибирск (отделение посольства)
 Ростов-на-Дону (отделение посольства)
 Санкт-Петербург (отделение посольства)
 Смоленск (отделение посольства)
 Уфа (отделение посольства)
 Хабаровск (отделение посольства)

  Бухарест (посольство)
  Белград (посольство)
  Братислава (посольство)

  Киев (посольство)
  Хельсинки (посольство)
  Париж (посольство)
  Прага (посольство)
  Берн (посольство)
  Стокгольм (посольство)
  Таллин (посольство)

Америка 
  Буэнос-Айрес (посольство)

  Бразилиа (посольство)
  Каракас (посольство)
  Гавана (посольство)
  Вашингтон (посольство)
 Нью-Йорк (генеральное консульство)
  Кито (посольство)

Африка 

  Каир (посольство)
  Найроби (посольство)
  Абуджа (посольство)
  Претория (посольство)

Азия 
  Ханой (посольство)
  Тель-Авив (посольство)
  Нью-Дели (посольство)
  Джакарта (посольство)
  Тегеран (посольство)

  Астана (посольство)
  Доха (посольство)
  Пекин (посольство)
 Шанхай (генеральное консульство)
 Гуанчжоу (генеральное консульство)
  Сеул (посольство)
  Бишкек (посольство)
  Улан-Батор (посольство)
  Абу-Даби (посольство)
  Исламабад (посольство)
  Дамаск (посольство)
  Душанбе (посольство)
  Ашхабад (посольство)
  Анкара (посольство)
 Стамбул (генеральное консульство)
  Ташкент (посольство)
  Токио (посольство)

Представительства в международных организациях 
 Брюссель (постоянное представительство при Европейском союзе и НАТО)
 Вена (представительство при международных организациях, включая ОБСЕ)
 Нью-Йорк (постоянное представительство при ООН)
 Женева (постоянное представительство при Отделении ООН)
 Париж (постоянное представительство при ЮНЕСКО)
 Страсбург (постоянная миссия при Совете Европы)

См. также 
 Министерство иностранных дел Республики Беларусь
 Список послов и постоянных представителей Республики Беларусь

Примечания 

Внешняя политика Белоруссии
Белоруссия

Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании